Roberto Marin – calciatore italiano
 Roberto Marin – ingegnere italiano
 Roberto Marin – patriota italiano